

Wydarzenia 

 Demetriusz Poliorketes wskrzesza Związek Koryncki i rozpoczyna wojnę w Kassandrem, królem Macedonii.
 Seleukos I Nikator odstępuje wschodnią część swojego królestwa indyjskiemu królowi Czandragupcie.